Lars Karlsson kan avse:

 Lars Karlsson (skatteuppbördsman) (1300-talet)
Lars Karlsson (Elevorganisationen) Elevorganisationens ordförande 1984–1987 
Lars Karlsson (handbollsspelare)
Lars Karlsson (ishockeyspelare född 1960) - världsmästare 1987
Lars Karlsson (ishockeyspelare född 1966) - världsmästare 1992
Lars Karlsson (ishockeyspelare född 1969) - svensk mästare med Brynäs IF 1993
Lars Karlsson (ingenjör) - grundare av Dataindustrier AB
Lars Karlsson (schackspelare)
Lars Karlsson (dragspelare)
Lars Karlsson (tonsättare)
Lars Karlsson (musiker och kompositör i Suzzies Orkester)
Malvin Karlsson (grafisk designer, utställningsformgivare), tidigare Lars Karlsson

Se även 
Lars Carlsson
Lasse Karlsson